

Acronimi 
 Immigration and Customs Enforcement – sezione della sicurezza interna statunitense dedicata alla vigilanza sulle leggi doganali e sull'immigrazione
 In Case of Emergency (In Caso di Emergenza) – numero di telefono nella rubrica del cellulare da chiamare in caso di emergenza
 Industria Costruzioni Elettromeccaniche – azienda italiana di strumenti per misure elettriche
 Information Concealment Engine – cifrario a blocchi
 Iniziativa dei cittadini europei – strumento di partecipazione alla politica dell'Unione europea
 Instituto Costarricense de Electricidad – impresa erogatrice dei servizi di energia elettrica in Costa Rica
 Internal Combustion Engine – motore a combustione interna
 InterCityExpress – il treno ad alta velocità della Deutsche Bahn
 International Cometary Explorer – missione spaziale congiunta della NASA e dell'ESA
 Intrusion Countermeasures Electronics – programmi che proteggono dei dati nella realtà virtuale nella letteratura cyberpunk
 Istituto nazionale per il commercio estero – ora denominata "ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane" – Agenzia pubblica italiana per la promozione degli scambi commerciali internazionali
 Izquierda Comunista de España – Sinistra Comunista di Spagna, partito politico spagnolo degli anni trenta
 InterContinental Exchange

Chimica
 Ice – nome alternativo della metanfetamina

Cinema
 Ice – film del 1970 diretto da Robert Kramer
 Ice – film del 1994 diretto da Brook Yeaton

Codici 
 ice – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua islandese

Fumetti 
 Ice – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ice (Anime e Manga)

Letteratura 
 Ghiaccio per l'87º Distretto (Ice) – romanzo di Ed McBain del 1983

Musica 
 Ice – gruppo musicale italiano originario di Sassari
 Ice MC – musicista  britannico di musica hip house e eurodance
 Ice – singolo dei The Rasmus del 1997
 Ice – singolo di Morgenštern del 2020

Televisione 
  Ice – miniserie televisiva statunitense del 2011
  Ice – serie televisiva statunitense del 2016